Bompas (Ariège)
 Bompas (Pirenéus Orientais)